Respect () может означать:
 Respect (песня) — песня в стиле ритм-энд-блюз, наиболее известная в исполнении Ареты Франклин.
 Респект (фильм) — американский драматический фильм 2021 года, основанный на жизни Ареты Франклин.
 Respect (партия) — британская коалиция, а затем политическая партия левой направленности, существовавшая с 2004 по 2016 год.

См. также 
 Уважение (значения)